Балановский — фамилия. Известные носители:

 Балановский, Иннокентий Андреевич (1885—1937) — советский астроном.
 Балановский, Олег Павлович (1977—2021) — российский учёный-генетик, профессор РАН.
 Балановский, Юрий Васильевич (1914—1984) — советский украинский художник.

См. также 
 Балановская